Santa Scolastica ima više značenja:
 Santa Scolastica, Frosinone
 Santa Scolastica, Teramo